Heinrich Hanke ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Hanke (Admiral) (1890–1945), deutscher Vizeadmiral
 Heinrich Hanke (Pädagoge) (1906–1968), lippischer Mundart- und Heimatdichter